Derrick Luckassen – calciatore olandese
 Kevin Luckassen – calciatore olandese